Кидиппа от () — персонажи древнегреческой мифологии: 

 Кидиппа — девушка с Родоса, дочь Охима и Гегетории.
 Кидиппа — героиня древнегреческой легенды. Возлюбленная Аконтия. С Наксоса, потомок Промета.
 Кидиппа — одна из нереид.

Примечания